

Persone
 Gyo Obata (1923-2022) – architetto statunitense
 Hideyoshi Obata (1880-1944) – generale giapponese
 Obata Masamori, conosciuto anche come Obata Nobusada (1534-1582) – samurai giapponese del periodo Sengoku
 Obata Toramori (1491-1561) – samurai e generale giapponese del periodo Sengoku
 Saori Obata (1978) – ex tennista giapponese
 Takeshi Obata (1969) – fumettista e character designer giapponese
 Toshishiro Obata (1948) – artista marziale, coreografo e attore giapponese

Altro
 Hellmuth, Obata + Kassabaum, abbreviato in HOK – studio di architettura e design statunitense